Името Планинци носят две български села:

 Планинци, област Габрово
 Планинци, област Смолян
 Планинци, индианско племе в Сев. Америка